Pešča ChillOUT, kulturna manifestacija u Zagrebu. Projekt je Centra kulture na Peščenici. Pokrenut je 2019. godine radi pružanja lokalnoj i široj publici kvalitetan kulturno-umjetnički program na području općine Peščenice, koji će raznolikošću zadovoljiti različite ukuse publike te time povezati različite socijalne i dobne skupine društva, poticati socijalnu uključenosti. U sklopu programa su koncerti i dr. Na manifestaciji su sudjelovali harfistica Doris Karamatić i pjevačica Nika Pastuović i ostali. Drugo izdanje projekta poslužilo je da njime Centar Knap 65. godišnjicu početka rada.

Izvori 

Kultura u Zagrebu
Manifestacije u Hrvatskoj